Праздники в Гренаде — праздники, которые ежегодно отмечаются в Гренаде. На островную культуру сильно влияют африканские корни большинства гренадцев в сочетании с долгим опытом колониального правления страны под британским господством.

Основные праздники Гренады

1 января: Новый год 
Отмечается 1 января, в первый день года по современному григорианскому календарю, а также по юлианскому календарю. Календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего года.

7 февраля: День независимости Гренады от Великобритании с 1974 года 
Отмечается парадами и церемониями в ознаменование независимости Гренады от Соединенного Королевства в 1974 году.

(переменная): Страстная пятница 
Христианский праздник, посвященный распятию Иисуса Христа и его смерти на Голгофе. Он отмечается во время Страстной недели как часть пасхального триденствия в пятницу, предшествующую Пасхе.

(переменная): Пасхальный понедельник; 
День после Пасхи.

1 мая: День труда;

1 мая: Индийский день прибытия; 
Праздник, отмечаемый в разные дни в странах Карибского бассейна, Фиджи и Маврикия, в память о прибытии людей с индийского субконтинента в их соответствующую страну в качестве наёмного труда, привезённого европейскими колониальными властями и их агентами.

(переменная): Духов день; 
Праздник, отмечаемый на следующий день после Троицы, подвижный праздник в христианском календаре.

(переменная): Праздник Тела и Крови Христовых; 
Торжественное празднование реального присутствиея Тела и Крови, Души и Божества Иисуса Христа в элементах Евхаристии.

Первый понедельник августа: День освобождения, знаменующий конец рабства в Британской империи в 1834 году; 
День во многих бывших европейских колониях в Карибском бассейне и районах США в различные даты в честь освобождения из порабощённых людей африканского происхождения.

11 августа: Карнавал; 
Ежегодный карнавальный конкурс генерирует новый материал для музыки сока (латиноамериканская танцевальная музыка, смесь соула и калипсо) в августе.

25 октября: День Благодарения, посвященный вторжению США в Гренаду в 1983 году; 
Национальный праздник, который отмечается в разные дни в США, Канаде, Гренаде, Сент-Люсии и Либерии. Праздник знаменует годовщину вторжения на остров под руководством США в 1983 году в ответ на свержение и казнь социалистического премьер-министра Гренады Мориса Бишопа военным правительством из его собственной партии.

25 декабря: Рождество; 
Праздник в память о рождении Иисуса Христа.

26 декабря: День подарков. 
Праздник на следующий день после Рождества.

Примечания 

Г
Списки:Гренада